Itagibá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itagibá (ort), Bahia, 
 Itagibá (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar